Кирк (Крк) — острів у північній частині Хорватії
 Кирк — назва села Ровенка Совєтського району Автономної Республіки Крим України до 1945 року
 Князівство Кирк-Єр — Кирк-Єрське князівство (кінець XII ст. — 1299 р.; князівство Сорок Замків) - держава в передгірській частині Південно-Західного Криму.